Seim (din ) este o denumire dată parlamentului sau camerei inferioare a acestuia în câteva state:
 Seimul Letoniei
 Seimul Lituaniei
 Seimul Poloniei